La route départementale 953, ou RD 953, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 53 dans la Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 153 dans le Cher et l'Allier, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 353 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 453 dans l'Yonne et la Côte-d'Or, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 553 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 653 en Tarn-et-Garonne et dans le Gers, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes du Cher
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes du Gers
 Routes de la Moselle
 Routes du Nord
 Routes de Tarn-et-Garonne
 Routes de l'Yonne

953